Svatý Benedikt může označovat několik světců:

 sv. Benedikt z Nursie (nejčastější)
 sv. Benedikt Aniánský
 sv. Benedikt II.
 sv. Benedikt, poustevník na Skalce